Plusieurs instances politiques sont nommés conseil de la fédération :
 Conseil de la fédération canadienne ; 
 Conseil de la Fédération russe ; 
 Conseil de la fédération éthiopienne ; 
 Conseil de la Fédération, dans l'univers de Star Trek.